Арошидзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Арошидзе, Леван (род. 1985) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Арошидзе, Юрий Васильевич (1929—2010) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1960). Чемпион мира 1960, двукратный чемпион СССР. Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).